Die Hong Kong Open 1993 waren eines der Top-10-Turniere des Jahres im Badminton in Asien. Sie fanden im Queen Elizabeth Stadium in Wan Chai vom 15. bis 21. November statt. Das Preisgeld betrug 60.000 USD.

Sieger und Platzierte

Resultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=328ED542-B4A8-4790-87F6-794AEE3955FE

World Badminton Grand Prix 1993
1993
Wan Chai District